Redoxní systém (také oxidačně-redukční systém i redox systém) je systém složený z redukčního a oxidačního činidla v chemické rovnováze, jejíž poloha je určena zákonem působení aktivní hmoty. Tyto systémy mají důležitou úlohu ve fyziologii (např. dýchání buněk, působení vitaminů a enzymů), při kvašení, polymerizacích aj.

Související články 

 Redoxní potenciál

Literatura 

 Encyklopedie CoToJe, https://web.archive.org/web/20160305000029/http://coto.je/

Elektrochemie